Code
ZMK est un code, qui signifie :
 kwacha, la monnaie de la Zambie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)